Бронетанковая бригадная группа армии США
 «Балтийская Бизнес Группа» (ББГ)